Much puede hacer referencia a: 

 Much, canal de televisión de música de origen canadiense.
 Much, municipio de Alemania.
 Much, nombre con el que se le conoce a la planta medicinal '''guachipilin.